Футбольная лига Англии в сезоне 1937/38 — 46-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в пятый раз в своей истории стал лондонский клуб «Арсенал». Второй дивизион выиграл бирмингемский клуб «Астон Вилла», Третий северный дивизион — «Транмир Роверс», Третий южный дивизион — «Миллуолл».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1937/38 на RSSSF.com 

1937
Футбол в Англии в сезоне 1937/1938
Английский чемпионат
Английский чемпионат